Pont-Saint-Martin kan syfta på:

Geografi

Frankrike 

 Pont-Saint-Martin, departementet Loire-Atlantique i regionen Pays-de-la-Loire,

Italien 

 Pont-Saint-Martin, Aostadalen – en kommun i Valle d'Aosta, Valle d'Aosta, 

Robotskapade Italienförgreningar